Shaft est à l'origine une création littéraire évoquant le nom donné à une arme portée par le héros de celle-ci. 

John Shaft est un détective de fiction afro-américain que les œuvres suivantes mettent en scène :
 , roman de Ernest Tidyman, publié en 1971 ;
 Shaft, titre original des Nuits rouges de Harlem, film américain tiré du roman et réalisé par Gordon Parks, sorti en 1971 ;
 Shaft, album de Isaac Hayes tiré de la musique du film Les Nuits rouges de Harlem  ;
 Theme from Shaft, une chanson de l'album et thème musical récurrent du film, qui remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale ;
 Les Nouveaux Exploits de Shaft (Shaft's Big Score!), film américain réalisé par Gordon Parks, sorti en 1972 ;
 Shaft contre les trafiquants d'hommes (Shaft in Africa), film américain réalisé par John Guillermin, sorti en 1973 ;
 Shaft, série télévisée diffusée entre 1973 à 1974 ;
 Shaft, film américain réalisé par John Singleton, sorti en 2000, spin off du Shaft de 1971 ;
 Shaft, film américain réalisé par Tim Story, sorti en 2019.

Shaft peut aussi faire référence à :  
 Shaft, un personnage de Marvel Comics ;
 Shaft, un studio d'animation japonais.